Santo Domingo kan syfta på följande platser:

Chile 

 Santo Domingo (kommun), Chile, San Antonio Province,

Colombia 

 Santo Domingo (kommun), Colombia, 
 Santo Domingo, Colombia,

Costa Rica 

 Santo Domingo, Costa Rica, Heredia,

Dominikanska republiken 

 Santo Domingo – tidigare namn på landet Dominikanska republiken
 Santo Domingo – tidigare namn på ön Hispaniola, 
 Santo Domingo, huvudstad i landet, 
 Santo Domingo (provins), 
 Santo Domingo Este – kommun
 Santo Domingo Norte – kommun
 Santo Domingo Oeste – kommun

Ecuador 

 Santo Domingo de los Colorados, provinshuvudstad, Santo Domingo de los Tsáchilas,

Filippinerna 

 Milaor, ort, Bohol, Province of Camarines Sur,

Guatemala 

 Santo Domingo Suchitepéquez, kommunhuvudort, Departamento de Suchitepéquez,

Kuba 

 Santo Domingo, Kuba – kommun
 Santo Domingo, Kuba (ort), Provincia de Villa Clara,

Mexiko 

 Santo Domingo Tehuantepec (ort), Oaxaca, 
 San Jerónimo Manzanares, ort, Veracruz, Tezonapa, 
 Santo Domingo Atoyatempan, ort, Puebla, Atlixco, 
 Santo Domingo de Guzmán (ort i Mexiko), Delstaten Mexiko, Ixtlahuaca, 
 Santo Domingo, Villa Comaltitlán, 
 Santo Domíngo (ort), Chiapas, Unión Juárez, 
 Filomeno Mata (ort), Puebla, 
 Santo Domingo Cacalotepec, ort, Oaxaca, Ixtlán de Juárez, 
 Santo Domingo del Río, ort, Oaxaca, San Pedro Teutila, 
 Santo Domingo, Guerrero, San Marcos, 
 Santo Domingo, Buctzotz, 
 Santo Domingo, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Valle Santo Domingo (ort), Baja California Sur, Comondú, 
 Santo Domingo, Guadalcázar, 
 Santo Domingo, Jalisco, Ayutla, 
 Santo Domingo (kommun i Mexiko, San Luis Potosí, lat 23,35, long -101,68), 
 Santo Domingo, Hidalgo, Huautla, 
 Santo Domingo, Siltepec, 
 Santo Domingo, Calakmul, 
 Santo Domingo, Atzalan, 
 Santo Domingo, Chiapa de Corzo, 
 Santo Domingo, Candelaria, 
 Santo Domingo, Tres Valles, 
 Santo Domingo, Ocotepec, 
 Santo Domingo, Frontera Comalapa, 
 Santo Domingo, Guanajuato,

Nicaragua 

 Santo Domingo, Nicaragua, Chontales,

Spanien 

 Garafía (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,